Cet article dresse une liste des villes angolaises les plus peuplées.

Villes d'Angola de plus de 10 000 habitants

Annexes

Sources

Liens externes 
 e-Geopolis project, Research Group, University Paris-Diderot
  City Population

 
Angola
villes